Příjmení Motl nese více různých osobností:

 Jan Motl (1932–???) – český politik KSČ, za normalizace ministr české vlády
 Jiří Motl (* 1984) – český házenkář
 Luboš Motl (* 1973) – český fyzik
 Marie Motlová (1918–1985) – česká herečka
 Stanislav Motl (* 1952) – český televizní reportér, novinář a spisovatel
 Tomáš Motl (* 1964) – český manažer a novinář

Podobné příjmení 
 Mottl